Miejscowości w USA:
 Estill – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Hampton
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Estill (ang. Estill County) – w stanie Kentucky